Andrej Komac je lahko:
 Andrej Komac – slovenski zgodovinar, (1970–2003)
 Andrej Komac – slovenski nogometaš, (rojen 1979)
 Andrej Komac - Mota – slovenski gorski vodnik (mdr. Juliusa Kugyja), plezalec (1853–1908)